{{Улица | Нижнего Новгорода
 |город                     = Нижний Новгород
|регион                    =  Нижегородская область
|страна                    = Россия
|название = Октябрьская улица
|оригинальное название =
|статус =
|на карте =
|lat_deg = 56 |lat_min = 19 |lat_sec = 19
|lon_deg = 44 |lon_min = 0 |lon_sec = 0
|region     = RU
|CoordScale = 5000
|размер =
|фото = Oktyabrskaya Strreet, 15 and Alekseevskaya Street, 17 in Nizhny Novgord.jpg
|размер фото = 300 px
|подпись = Вид на улицу Октябрьскую от Большой Покровской улицы. 
|округ-ссылка =
|округ =
|район-ссылка =
|район = Нижегородский
|исторический район-ссылка =
|исторический район = 
|микрорайон-ссылка =
|микрорайон =
|трамвай-ссылка = Нижегородский трамвай
|трамвай = 1, 2, 11, 21
|метро =  
 (в проекте)|индекс = 603001
|телефоны = +7 831 4xx-xx-xx
|прежние названия = Дворянская, Троцкого
|протяжённость = 
|на карте openstreetmap = 
|на карте яндекс = 
|на карте гугл = 
|на викискладе = 
}}
 
Октя́брьская улица — одна из центральных улиц Нижнего Новгорода. Расположена в Нижегородском районе.

Начинается от Большой Покровской улицы, заканчивается у Варварской улицы. Пересекает Алексеевскую и Ошарскую улицу, в конце к ней примыкает Октябрьская площадь.

Название присвоено в 1927 году в честь 10-летия Октябрьской революции. До 1918 года — Дворянская улица, в 1918—1927 — улица Троцкого''.

Здания 
На улице расположены организации:
   
 д. 6 — кафе-бар Муха-джан (ООО); Региональный венчурный фонд Нижегородской области
 д. 9а — ООО АТОН, Нижегородский филиал; ООО СК Ингосстрах-Жизнь,
 д. 9б — Конфаэль, сеть шоколадных бутиков ООО «Конфаэль-НН»
 д. 12 — магазин Брависсимо, ООО «Трэйд Стар»; кафе Самарканд (ООО); детективное агентство Максимус

 д. 14 — в музыкальном техникуме, размещавшемся в этом здании, в 1925—1929 годах учился Борис Мокроусов
 д. 23в — ООО Мега-НН; НП ассоциация бизнес-ангелов Стартовые инвестиции
 д. 25 — ГОУ ДОВ Дом учёных; медицинский центр Серсо (ООО)
 д. 27 — агентство недвижимости Квадри НН
 д. 29 — магазин Азия-Транзит (ИП Гнездилов А. С.); туристическое агентство Эдельвейс-тур
 д. 33 — сеть магазинов Сантехмаркет (ООО); Центр жилищного кредитования Волго-Вятского банка Сбербанка России
 д. 43 — магазин 1000 мелочей, ИП Гулиев З. Г. д. 11 а — юридическая компания ЮрГарант

См. также 

 Большая Покровская улица
 Варварская улица
 Улица Добролюбова

Ссылки 
 Октябрьская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Адреса Нижнего Новгорода

Улицы Нижнего Новгорода
Нижегородский район Нижнего Новгорода